Первый дивизион 1985 () — 41-й сезон чемпионата Норвегии с момента его основания. Титул не смог защитить клуб «Волеренга».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки
 Статистика на rsssf.com

1985
Норвегия
Спорт в Норвегии в 1985 году